

Горне Плахтінце — село, громада округу Вельки Кртіш, Банськобистрицький край
 Долне Плахтінце — село, громада округу Вельки Кртіш, Банськобистрицький край.
 Стредне Плахтінце — село, громада округу Вельки Кртіш, Банськобистрицький край.